Вексенский дом () — знатный род франкского происхождения, представители которого были правителями ряда графств в Северной Франции (Амьен, Вексен, Валуа), а также в ряде других владений.

Происхождение 
Происхождение Вексенского дома точно не установлено. Долгое время считалось, что род происходил из династии Каролингов, однако документального подтверждения этого не существует. По другой версии Вексенский дом был ветвью знатного рода Нибелунгидов, находящегося в родстве с Каролингами. Основана эта версия была на том, что представители Нибелунгидов владели Валуа и Вексеном. Однако документального подтверждения такого происхождения также не существует.

Первым достоверно известным представителем дома был Рауль I (ум. 926), граф Вексена, Амьена и Валуа. В источниках упоминается, что его матерью была Эльвис, которая вторым браком вышла замуж за Роже I, графа Лана (Лаона). Её долгое время отождествляли с Эльвис Фриульской, дочерью маркграфа Фриуля Эбергарда и Гизелы, дочери императора Людовика I Благочестивого. Согласно «Хронике» Альберика де Труа-Фонтене, Эльвис Фриульская вышла замуж за Хукбальда ле Гуи, графа Остревана и Санлиса. Сыном от этого брака и считался Рауль I. Однако идентификация Эльвис, матери Рауля, и Эльвис Фриульской имеет серьёзные хронологические проблемы.

Для разрешения хронологических проблем историком Кристианом Сеттипани была предложена другая реконструкция происхождения матери Рауля. По его мнению, Эльвис была дочерью Хукбальда де Гуи и Эльвис Фриульской, а отцом Рауля мог быть граф Лана Готье. Это предположение могло бы объяснить, почему Лан после казни Готье перешёл к Роже, а также появление имени Готье среди потомков Рауля. Поскольку Готье, по мнению Сеттипани, был племянником Роберта Сильного, то Вексенский дом, согласно данной реконструкции, находился в близком родстве с Робертинами. Кроме того, мать Готье, возможно, была дочерью графа Вексена Нибелунга IV, благодаря чему Рауль I мог унаследовать Вексен и Валуа.

История 
Рауль благодаря браку унаследовал графства Амьен, Вексен и Валуа. По мнению историка Эдуарда де Сен-Фаля, эти графства объединил граф Эрменфруа, но с этим не согласен Пьер Боден, по мнению которого Амьен, Вексен и Валуа впервые объединил именно Рауль. Также Рауль владел Остреваном, который передал для управления своему отчиму, графу Лана Роже I. По сообщению Флодоарда, Рауль I умер в 926 году. Амьен, Вексен и Валуа унаследовал его сын, Рауль II.

Рауль II построил замок Крепи-ан-Валуа, который стал его главной резиденцией. В 941 году Амьен был захвачен бывшим графом Вьенна Эдом де Вермандуа, сыном могущественного графа Герберта II де Вермандуа. После смерти в 943 году Герберта II де Вермандуа Рауль попытался вернуть себе Амьен, но неудачно. По сообщению Флодоарда, Рауль вторгся во владения Герберта II, однако четверо сыновей того разбили войско Рауля, а сам он погиб.

Наследником Рауля II стал Готье I. Долгое время он считался сыном Рауля II от брака с Лиегардой. Однако, согласно современным исследованиям, Лиегарда детей от Рауля не имела. В результате историк Эдуард де Сен-Фаль предположил, что вероятнее всего Готье был не сыном, а братом Рауля II и, следовательно, сыном Рауля I д’Остревана и Хильдегарды Амьенской. Данная версия принята и в Europäische Stammtafeln.

В 945 году, после гибели Герлуина де Монтрёйль Готье I смог вернуть себе Амьен. Постепенно к 965 году Готье смог объединить все родовые владения. Поскольку Вексен находился в зависимости от архиепископства Руан, то Готье поддерживал хорошие отношения с архиепископом Гуго II. При этом Генрих, родственник Готье, женился на сестре Гуго II. В 991 году умерла Лиегарда, вдова Рауля II, которая управляла виконтствами Мёлан и Мант. В итоге Мант был присоединён к Вексену, а Мёлан перешёл к сыну Лиегарды и Галерана I — Галерану II. После этого Готье больше не упоминается.

От брака с Аделью Анжуйской Готье I оставил пятерых сыновей. Из них Ги (ум. 995) был епископом Суассона, а Жоффруа (ум. после 988), возможно тождественен Жоффруа I (ум. после 991), сеньору де Шато-Ландон, графу Гатине в 979—991. По другой версии, он тождественен с Жоффруа де Шомоном, графом де Дрё, родоначальником дома Шомон.

Владения же Готье I унаследовал старший сын, Готье II Белый. Он был в хороших отношениях с герцогами Нормандии. По мнению историка Кристиана Сеттипани, Готье II тождественен упомянутому в 997 году графу Гатине Готье. В 1006 году графом Гатине уже был Обри Кривой, сын Жоффруа I. Сеттипани считает, что в момент смерти Жоффруа Обри был слишком мал, поэтому Гатине оказалось под управлением Готье. После достижения Обри совершеннолетия, Готье передал ему управление в Гатине. Готье умер в период между 1017 и 1024 годом, его владения были разделены между сыновьями. Старший, Рауль III, получил графство Валуа с крепостью Крепи-ан-Валуа. Второй сын, Дрё, поучил графства Амьен и Вексен. Ещё один сын, Фульк I, стал епископом Амьена.

От Дрё и Рауля III пошли 2 ветви рода. Дрё стал родоначальником старшей ветви рода. Он, как и отец, поддерживал хорошие отношения с герцогами Нормандии и сторонником королей Франции. В 1013 году Дрё женился на англосаксонской принцессе Годгифу, дочери короля Англии Этельреда Неразумного. В 1035 году он сопровождал герцога Нормандии Роберта II в паломничество в Иерусалим, но умер по возвращении в Никее в июне 1035 года. Дрё оставил трех сыновей. Второй из них, Фульк II (ум. 1058) был епископом Амьена. Третий, Ральф перебрался в Англию вслед за своим дядей по матери Эдуардом Исповедником, ставшим в 1042 году королём Англии. Там он получил титул эрла Херефордшира. Его сын, Гарольд де Эвиас, стал родоначальником английского рода лордов Судели.

А владения Дрё унаследовал его старший сын, Готье III. Он продолжил политику своих предков, будучи сторонником королей Франции и герцогов Нормандии, но разрыв между Францией и Нормандией в 1052 году поставил его перед выбором стороны. Вначале он соблюдал нейтралитет, но в 1057 году он присоединился к лагерь короля Генриха I.

В 1062 году умер граф Мэна Герберт II, завещавший свои владения герцогу Нормандии Вильгельму II (будущему королю Англии, больше известному под именем Вильгельм Завоеватель). Однако мэнская знать не согласилась с этим решением и восстала при поддержке графа Анжу Жоффруа III, признав в качестве своего правителя Готье III, графа Амьена и Вексена, и жену того Биоту, приходившейся тёткой Герберту II. Но Вильгельм начал завоевание Мэна и в 1063 году захватил Ман (современный Ле-Ман), пленив Готье и Биоту. Они были помещены в заключение в замок Фалез, где умерли в том же году при невыясненных обстоятельствах. Поскольку наследников Готье не оставил, его владения, графства Амьен и Вексен, за исключением Понтуаза и Шомон-ан-Вексена присоединённых к королевскому домену, унаследовал его двоюродный брат Рауль IV.

Родоначальником младшей ветви рода стал Рауль III. О его правлении известно мало. Он был сторонником графа Блуа Эда II. В 1038 году графом Валуа был уже его сын Рауль IV Великий. О дальнейшей судьбе Рауля III ничего не известно.

Рауль IV был одним из самых могущественных феодалов в Северной Франции. Первоначально он, как и отец, был сторонником графа Блуа Эда II. После гибели Эда в 1037 году Рауль организовал сопротивление сторонников Эда королю Франции Генриху I. В 1038 году Рауль получил отцовское графство Валуа, в то время как его брат Тибо получил Нантёй. В 1041 году Рауль попал в плен к Генриху I, после чего перешёл на сторону короля.

В 1054 году Рауль участвовал в битве при Мортемере, в которой королевская армия была разбита армией герцога Нормандии Вильгельма II. После битвы Рауль оказался в заключении, однако, воспользовавшись разногласиями между своим тюремщиком Раулем де Монтермером и герцогом Вильгельмом, смог бежать в Валуа. В отместку Вильгельм отобрал у Рауля фьефы, по которым Рауль был вассалом герцога Нормандии. Позже Рауль продолжал участвовать в борьбе короля Генриха против Вильгельма Нормандского. В то же время Рауль стремился расширить свои владения. Благодаря первому браку он получил графства Бар-сюр-Об и Витри-ан-Пертуа. Вскоре после смерти в 1060 году короля Генриха I Рауль захватил хорошо укреплённый город Мондидье, прогнав его законных наследников, а сам город обложил ежегодной данью.

После смерти Генриха I осталась молодая вдова, Анна Ярославна, дочь Киевского князя. У неё завязался роман с Раулем, в результате чего они решили пожениться. Однако Рауль уже был женат. Для того, чтобы развестись, Рауль обвинил свою жену, Хакенезу, в супружеской измене и на этом основании аннулировал брак, а в 1061 году похитил на охоте в санлисском лесу вдову Генриха I и женился на ней. Этот брак вызвал скандал: брошенная жена Рауля обратилась с жалобой к папе римскому Александру II, который приказал архиепископам Реймса и Руана провести расследование, по результатам которого брак был признан недействительным. Кроме того, Раулю и Анне было велено жить отдельно друг от друга, однако они проигнорировали это требование. В итоге Рауль был отлучён от церкви. Отлучение было снято только после смерти Хакенезы, когда папа Григорий VII признал брак Рауля и Анны. Анна продолжала много времени проводить в принадлежавшем Раулю замке Крепи, хотя иногда и появлялась при дворе своего сына Филиппа I.

После смерти своего двоюродного брата Готье III Рауль IV унаследовал Амьен и Вексен. В 1071/1072 году Рауль осадил и захватил город Перонна, укрепления которого считались неприступными. Рауль IV умер в 1074 году. Ему наследовал второй сын Симон.

Первоначально Симон собирался посвятить себя духовной карьере, но после гибели старшего брата Готье он стал наследником отца и получил графства Бар-сюр-Об и Витри-ан-Пертуа в Шампани (наследство матери). Из-за шампанских владений у Симона возник конфликт с королём Франции Филиппом I. Вскоре конфликт перерос в настоящую войну, которая длилась 3 года. В результате неё армия Филиппа разорила Валуа, а войска Симона разграбили королевские владения. Но в конфликт вмешался папа римский Григорий VII, который велел аббату Клюни Гуго примирить соперников.

В 1076 году Симон вернул захваченные ещё его отцом Мондидье и Перонну законным наследникам, а тело отца, которое первоначально было похоронено в Мондидье, 22 марта 1076 года было перезахоронено в аббатстве Святого Арнуля в Крепи-ан-Валуа.

В 1077 году Симон, который был обручён с дочерью Альберта II, графа де Ла Марш, постригся в монахи и удалился в монастырь Сен-Кентин. По легенде это произошло под действием вида полуразложившегося тела отца. Поскольку детей он не имел, то свои владения он передал сестре Аделаис (Хильдебранде) и её мужу Герберту V де Вермандуа. Однако король Франции Филипп I захватил часть Валуа (Компьень), а также Вексен, присоединив большую часть к королевскому домену. Исключение составила часть Вексена, которая была присоединена к Нормандии. А графство Амьен было подчинено епископом Амьена.

Став монахом, Симон не раз выступал как третейский судья в различных спорах. Он способствовал примирению Вильгельма Завоевателя с его сыном Робертом Куртгёзом, а в 1080 году Симон был направлен папой Григорием VII на Сицилию для переговоров с Робертом Гвискаром. По возвращении из этого посольства Симон умер в Риме и был похоронен в соборе Святого Петра.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Дворянские роды Франции
Дворянские роды по алфавиту